V kaverni ima več pomenov:

Drama Franceta Bevka V kaverni
Drama Angela Cerkvenika  V kaverni